12-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 12 по 17 марта 1977 года. Победу, шестой год подряд, одержал бельгийский велогонщик Роже Де Вламинк.

Маршрут 
Гонка состояла из 5 этапов общей протяженностью 808,5 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1977 на FirstCycling

1977 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1977 году
Март 1977 года